«Имита́тор» () — американский кинофильм 1995 года в жанре психологический триллер. Режиссёр фильма — Джон Эймиэл.

Сюжет 
В Сан-Франциско происходит серия жестоких убийств, каждое из которых имитирует аналогичные преступления, совершённые в прошлом разными серийными убийцами. Детективы полиции Эм Джей Монахан и Рубен Гётц обращаются за помощью в расследовании к доктору Хелен Хадсон (в исполнении Сигурни Уивер), специалисту по психологии серийных убийц. Хелен сама пережила в прошлом нападение маньяка, и с тех пор не выходит из дома, страдая от сильнейшей агорафобии. Отказавшись вначале, Хелен всё же решает помочь в расследовании, но со временем она понимает, что убийца имитирует преступления точно в том порядке, в котором она описала их в своей лекции, и что конечная цель убийцы — это она сама. В конце фильма убийца ставит Хелен в точно такую же ситуацию, в которой она пережила нападение, и ей приходится посмотреть в глаза своему страху и преодолеть его, чтобы спасти себя и окружающих.

В ролях 
 Сигурни Уивер — Хелен Хадсон
 Холли Хантер — Эм Джей Монахан
 Дермот Малруни — Рубен Гётц
 Гарри Конник-младший — Дэррил Ли Калэм
 Уильям Макнамара — Питер Фоули

Интересные факты 
 Разница в росте Холли Хантер и Сигурни Уивер составляет почти 30 см. Из-за этого на протяжении всего фильма в сценах, где задействованы обе актрисы, одна из них либо сидит, либо стоит в другой части комнаты.
 Музыка из фильма была впоследствии использована в триллере режиссёра Джима Джилеспи «Я знаю, что вы сделали прошлым летом» (1997) с Дженнифер Лав Хьюитт в главной роли.

Фильмы-триллеры США
Детективные фильмы США
Фильмы о полицейских
Фильмы о серийных убийцах
Фильмы на английском языке
Фильмы США 1995 года